Лига звёзд Катара 2014/2015 () —
42-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Лехвия». Сезон начался 21 августа 2014 года и завершился 12 апреля 2015 года.

По итогам прошлого сезона из Второго дивизиона команды вылетели «Эр-Райян» и «Аль-Муайдар». Лигу пополнили клубы «Эш-Шамаль» и «Аль-Шахания».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2014/2015
Катар
Спорт в Катаре в 2014 году
Спорт в Катаре в 2015 году